Adam Scott puede referirse a:

 Adam Scott, actor estadounidense.
 Adam Scott, golfista australiano.